JNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jinzhou (Cina)